BZE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Philip S. W. Goldson, Belize, Belize
 bze – codice ISO 639-3 della lingua jenaama bozo